"Lucma" pode ser:
 Lucma (distrito), na Região de Áncash 
 Lucma (distrito de Gran Chimú), no Peru
 San Luis de Lucma (distrito), na Região de Cajamarca

Desambiguações de topônimos